Цай Минля́н (, род. 27 октября 1957) — кинорежиссёр, видный представитель тайваньского кинематографа, обладатель премий ряда престижных европейских кинофестивалей, в том числе «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля.

Родился 27 октября 1957 года в Малайзии, город Кучинг. В возрасте 20 лет приехал на Тайвань. В 1998 году окончил факультет драматургии и кинематографа Китайского культурного университета Тайваня, после чего работал в качестве продюсера, сценариста и телережиссёра в Гонконге.

Награды 
Среди достижений Цая «Золотой лев» (лучшая картина) за «Да здравствует любовь» на Венецианском кинофестивале в 1994 году, Приз Большого жюри — Серебряный лев за фильм «Бродячие псы» на Венецианском кинофестивале в 2013 году, «Серебряный медведь» (специальный приз жюри) в 1998 году за «Реку» на Берлинском кинофестивале, премия ФИПРЕССИ на Каннском кинофестивале за фильм «Дыра», а также «Серебряный медведь» как лучшему режиссёру на Берлинале-2005 за ленту «Капризное облако».

Фильмография

Художественные фильмы 
 1992 — Бунтари неонового бога / Rebels of the Neon God
 1994 — Да здравствует любовь / Vive L’Amour
 1997 — Река / The River
 1998 — Дыра / The Hole
 2001 — А у вас который час? / What Time Is It There?
 2003 — Прибежище дракона / Goodbye, Dragon Inn
 2005 — Капризное облако / The Wayward Cloud
 2006 — Не хочу спать одна / I Don’t Want to Sleep Alone
 2007 — У каждого своё кино / Chacun son cinéma — эпизод «Это сон»
 2009 — Лицо / Visage
 2013 — Бродячие псы / Jiaoyou
 2014 — Путешествие на Запад (англ.) / Xi You
 2020 — Дни (англ.) / Rìzi

Короткометражные фильмы 
 2001 — A Conversation with God
 2002 — The Skywalk Is Gone

Телевизионные фильмы 
 1989 — Endless Love
 1989 — The Happy Weaver
 1989 — Far Away
 1989 — All Corners of the World
 1989 — Li Hsiang’s Love Line
 1989 — My Name is Mary
 1990 — Ah-Hsiung’s First Love
 1991 — Give Me a Home
 1991 — Boys
 1991 — Hsio Yueh’s Dowry
 1995 — My New Friends

См. также 
 Кинематограф Тайваня

Примечания

Ссылки 
 Цай Мин-лян: Сны о чем-то большем
 
 А. Плахов «Всё течёт» (статья из книги «Режиссёры настоящего»)
 
 
 Мусиенко В. Г. Цай Минлян: «сердечная разруха» тайваньского режиссёра. «Магазета», 2022 г.

Лауреаты премии «Серебряный медведь»